Сту́пінь сти́ску —

У компресорній техніці 
Ступінь (стиснення) компресора () — частина багатоступінчастої компресорної машини, де газ стискається до кінцевого або проміжного (перед надходженням на наступний ступінь) стиснення.

Ступінь стиску компресора (параметр) () — технічний параметр компресорної машини, що визначається як відношення кінцевого тиску p2, що створює компресорна установка, до початкового тиску p1, за якого відбувається всмоктування газу.

У двигунах внутрішнього згоряння 
Ступінь стиску двигуна внутрішнього згоряння () — відношення об'єму робочого тіла на початку стиснення в циліндрах двигунів внутрішнього згоряння до об'єму його в кінці такту стиснення.

В інформатиці 
Ступінь стиску даних () — відношення розмірів (обсягів) початкового до результуючого файлів (потоків) даних в обчислювальній техніці.